Seznam brigad z zaporedno številko 63.

Seznam 
 Pehotne
 63. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)
 63. padalska brigada (Vojska Srbije)
 63. gardna samostojna brigada (ZSSR)

 Oklepne
 63. gardna tankovska brigada (ZSSR)

 Logistične
 63. materialno podporna brigada (ZSSR)
 63. cevovodna brigada (ZSSR)

Glej tudi